Дедеагачката, Траянуполска и Самотракийска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в тракийския град Дедеагач (Александруполи). Начело на епархията от 2004 година е митрополит Антим.

Митрополити 
 Епископи (Τραϊανουπόλεως)

 Траянуполски и Маронийски (Τραϊανουπόλεως, Μαρωνείας)

 Траянуполски титулярни епископи (Τραϊανουπόλεως)

 Еноски и Траянуполски митрополити (Αίνου και Τραϊανουπόλεως)

 Дедеагачки, траянуполски и самотракийски (Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης)

Титулярна епархия на Българската православна църква 
Траянополска е титулярна епископия на Българската православна църква от 19 юни 1931 година.

 Траянополски епископи

Бележки